Strängnäs kan syfta på:

 Strängnäs – tätort i Södermanland
 Strängnäs kommun – en kommun i Södermanlands län
 Strängnäs socken – en socken i Södermanland i Åkers härad
 Strängnäs landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1950
 Strängnäs landsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1966
 Strängnäs stad – en tidigare kommun i Södermanlands län –1971
 Strängnäs stadsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1966
 Strängnäs domkyrkoförsamling –  en tidigare församling i Strängnäs stift 1966–2002
 Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö – en församling i Domprosteriet i Strängnäs stift 2002–
 Strängnäs domkyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Strängnäs domkyrkodistrikt – ett distrikt i Strängnäs kommun och Södermanlands län 2016–
 Strängnäs stift – stift i Svenska kyrkan
 IFK Strängnäs – idrottsförening i Sverige

Se även
 Aspö distrikt, Södermanland